Henrik I av Portugal (portugisiska: Henrique), född 31 januari 1512, död 31 januari 1580, var kung av Portugal och kardinal i katolska kyrkan. Han regerade mellan 1578 och 1580.

Biografi
Henrik var son till Manuel I av Portugal och Maria av Aragonien och yngre bror till Johan III, och som sådan förväntades han inte att hamna på den portugisiska tronen. Tidigt i sitt liv gick han in i kyrkan för att driva portugisiska intressen inom den katolska kyrkan, som då dominerades av Spanien. Han avancerade snabbt genom den kyrkliga hierarkin och kom i snabb takt att bli ärkebiskop i Braga,  ärkebiskop i Évora, och storinkvisitor innan han blev kardinal och fick titeln Ss. Quattuor Coronatorum. Henrik arbetade hårt för att få jesuiterna till Portugal och använde dem sedan för uppdrag och mission i sina kolonier.

Efter 1557 fick han tjänstgöra som förmyndare för sin kusin Sebastian I, efter det katastrofala slaget vid Slaget vid Alcácer-Quibir 1578, då Sebastian dog efterträdde han honom som kung. 

Henrik avsade sig sina plikter som präst och försökte få tag på en brud så att ätten Aviz inte skulle dö ut, men påven Gregorius XIII som hade nära förbindelser med habsburgarna befriade honom inte från hans löften. Han dog utan att ha utsett ett regentråd som kunde välja en efterträdare. En av de närmaste som gjorde anspråk på tronen var Filip II som i november 1580 skickade hertigen av Alba för att ta Portugal med våld. Lissabon föll och Filip valdes till kung av Portugal under förutsättning att landet och dess kolonier inte skulle bli spanska provinser. Personalunionen som därmed bildades har kommit att kallas Iberiska unionen.

Förfäder

Referenser 

 Portugisiska wikipedia

Portugals regenter
Personer i Portugal under 1500-talet
Födda 1512
Avlidna 1580
Män
Personer som avlidit på sin födelsedag